Hunding peut désigner :
 Hunding, une commune allemande.
 Hunding, un opéra de Richard Wagner.